Daylight – Alagút a halálba (1996) Rob Cohen filmje, Sylvester Stallone főszereplésével 
 Daylight, az Aesop Rock albuma
 Daylight, a Needtobreathe albuma
 Daylight, a Duncan Sheik albuma
 Daylight, Kelly Rowland dala
 Daylight, Matt and Kim dala
 Daylight, az Aesop Rock dala a Labor Days albumról
 Daylight, az Asia dala az Alpha albumról
 Daylight, a Coldplay dala az A Rush of Blood to the Head albumról
 Daylight Records, amerikai lemezkiadó cég

 Amerikai Egyesült Államok
 Daylight (Indiana)
 Daylight (Tennessee)